Hooson ist der Name von

 Emlyn Hooson, Baron Hooson (1925–2012), britischer Politiker (Liberal Democrats) und Jurist
 Isaac Daniel Hooson (1880–1948), britischer Jurist und Dichter 
 Tom Hooson (1933–1985), britischer Politiker (Conservative Party)